Южный управленческий округ — территориальное формирование в Свердловской области, не являющееся административно-территориальной единицей, но имеющее территориальный исполнительный орган государственной власти в виде администрации управленческого округа. Центр округа — город Каменск-Уральский.

Округ образован в 1997 году. Площадь округа составляет . Численность населения —  человек (на 2018 год). Управляющий округом — Бовт Сергей Михайлович/

Администрация управленческого округа является территориальным межотраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, участвующим в выработке мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Свердловской области, координации деятельности территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области, осуществлению анализа и прогноза социально-экономического развития Свердловской области на территориях одной или нескольких административно-территориальных единиц Свердловской области.

Состав 
Округ разделён на 14 муниципальных образований, в составе которых 257 населённых пунктов (8 городов, 5 посёлков городского типа, 88 посёлков, 67 сёл и 89 деревень).

Согласно Областному закону от 24 декабря 1996 года N 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», администрация Южного управленческого округа Свердловской области находится в городе Каменске-Уральском и осуществляет деятельность на территориях следующих административно-территориальных единиц Свердловской области: 5 районов, 4 городов (городов областного значения) и 1 закрытого административно-территориального образования.

История 
На ряде карт, по-видимому, ошибочно (или в соответствии со старыми данными) указывается, что в состав данного округа входит также Режевской городской округ, однако он входит в состав Восточного управленческого округа.

1 октября 2017 года Областной закон от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ «О Южном управленческом округе» утратил силу, а администрация управленческого округа стала действовать согласно закону Свердловской области «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», в частности, Главе III. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

Руководство 
Список управляющих Южным Управленческим округом Свердловской области:
 Крупин Николай Михайлович (2011—2015)
 Астахов Михаил Семёнович (2016—2019)
 Бовт Сергей Михайлович (и. о. 2019 — н. в.)

См. также 
 Административно-территориальное деление Свердловской области
 Список населённых пунктов Южного управленческого округа

Примечания

Ссылки 
 На инвистиционном портале Свердловской области 
 На сайте правительства Свердловской области 

Управленческие округа Свердловской области